De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1883-1884 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 12 juni 1883. De zittingsperiode ging in op 17 september 1883 en eindigde op 10 oktober 1884.

Nederland was verdeeld in 43 kiesdistricten. Om een district te winnen moest een kandidaat de absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen verwerven. Indien nodig werd een tweede verkiezingsronde gehouden tussen de twee hoogstgeplaatste kandidaten uit de eerste ronde. Om de twee jaar werd de helft van de Tweede Kamer vernieuwd, om die reden werd op 12 juni 1883 slechts een tweede van de leden van de Tweede Kamer verkozen, de andere helft was immers verkozen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 14 juni 1881.

Samenstelling na de verkiezingen van 12 juni en 26 juni 1883

Liberalen (31 zetels)
Philippus van Blom
Pieter Blussé van Oud-Alblas
Eppo Cremers
Willem Karel van Dedem
Albertus van Delden
Herman Jacob Dijckmeester
Justus Dirks
Daniël van Eck
Warmold Albertinus van der Feltz
Jan van Gennep
Adriaan Gildemeester
Johan George Gleichman
Hendrik Goeman Borgesius
Samuel van Houten
Jacob Johan van Kerkwijk
Herman Jacob Kist
Franciscus Lieftinck
Gijsbertus Martinus van der Linden
Rudolf Pieter Mees R.Azn.
Lucas Oldenhuis Gratama
Joannes Barendinus van Osenbruggen
Otto van Rees
Joan Röell
Derk de Ruiter Zijlker*
Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg
Jan Schepel
Philippe Willem van der Sleijden
Willem Adriaan Viruly Verbrugge
Jan Willem Jacobus de Vos van Steenwijk
Roeland van de Werk
Schelte Wybenga

Antirevolutionairen (19 zetels)
Titus van Asch van Wijck
Gerard Jacob Theodoor Beelaerts van Blokland
Marinus Bichon van IJsselmonde
Willem Gerard Brantsen van de Zijp
Frederik van Bylandt
Alexander van Dedem
Johannes Hendricus Donner
Jan Christiaan Fabius
Karel Antonie Godin de Beaufort
Pieter Cornelis 't Hooft
Gijsbert Hendrik Thomassen à Thuessink van der Hoop
Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius, voorzitter van de antirevolutionaire Kamerclub
Æneas Mackay jr.
Theodoor Philip Mackay
Jozef Jan Pompe van Meerdervoort
Alexander Frederik de Savornin Lohman
Alex Schimmelpenninck van der Oye
Hendrik Seret
Otto van Wassenaer van Catwijck

Bahlmannianen (14 zetels)
Antonius van Baar
Bernardus Marie Bahlmann
Ferdinand Hendrik Hubert Borret
Hubert Joachim Brouwers
Jean Clercx
Leopold Haffmans
Jerôme Lambrechts
Carel van Nispen tot Sevenaer
Anthonie Ernst Reuther
Gustave Louis Marie Hubert Ruijs de Beerenbrouck
Pierre Guillaume Jean van der Schrieck
Wynandus Gustavus Straetmans
Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen
Antonius Franciscus Vos de Wael

Kappeynianen (13 zetels)
Willem Adriaan Bergsma
Jacob Leonard de Bruyn Kops
Age Buma
Willem van Heeckeren van Kell
Sybrand Hingst
Idzerd Frans van Humalda van Eysinga
Klaas de Jong
Willem van der Kaay
Willem de Meijier
Charles Jean François Mirandolle
Karel Anton Rombach
Johannes Tak van Poortvliet
Hendrikus Octavius Wichers

Conservatieven (4 zetels)
Jan Reijnaud Corver Hooft
Herman Albrecht Insinger 
Rutger Jan Schimmelpenninck van Nijenhuis
Willem Wintgens

Schaepmannianen (4 zetels)
Herman Agatho des Amorie van der Hoeven
Arnoldus Hyacinthus Maria van Berckel
Frederic Joseph Maria Anton Reekers
Herman Schaepman

Conservatief-Liberaal (1 zetel)
Jacob Nicolaas Bastert

Bijzonderheden
 In het kiesdistrict Delft was een herverkiezing nodig vanwege het niet-behalen van de absolute meerderheid door de hoogst geëindigde kandidaat. Deze tweede ronde werd op 26 juni  1883 gehouden.
 Jacobus Gerardus de Bruijn (Bahlmannianen), verkozen bij de periodieke verkiezingen van 14 juni 1881, nam op 16 augustus 1883 ontslag vanwege zijn verkiezing tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Bij een tussentijdse verkiezing op 11 september dat jaar in 's-Hertogenbosch werd Antonius Franciscus Vos de Wael verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 18 september 1883 geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1883
 30 september: Marinus Bichon van IJsselmonde (antirevolutionairen) nam ontslag vanwege zijn verkiezing tot lid van de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Bij een tussentijdse verkiezing op 30 oktober 1883 in Gouda werd Ulrich Herman Huber verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 28 november dat jaar geïnstalleerd.

1884
 20 januari: Otto van Rees (liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Bij een tussentijdse verkiezing op 12 februari 1884 in Rotterdam werd Herman Cornelis Verniers van der Loeff verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 19 februari dat jaar geïnstalleerd.
 3 april: Carel van Nispen tot Sevenaer (Bahlmannianen) overleed. Als gevolg hiervan vond op 29 april 1884 een tussentijdse verkiezing plaats in Nijmegen, waarbij Maximilien Joseph Caspar Marie Kolkman (Schaepmannianen) werd verkozen, die op 6 mei dat jaar werd geïnstalleerd.
 7 april: Herman Albrecht Insinger (conservatieven) nam ontslag om persoonlijke redenen. Daarom werden op 6 en 20 mei 1884 tussentijdse verkiezingen gehouden in Almelo. In de tweede stemronde werd Abraham van Laer (liberalen) verkozen, die op 26 mei dat jaar werd geïnstalleerd.
 16 april: Idzerd Frans van Humalda van Eysinga (kappeynianen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Zijn opvolger Wilco Julius van Welderen Rengers (liberalen), op 13 mei dat jaar verkozen bij een tussentijdse verkiezing in Dokkum, werd op 28 mei 1884 geïnstalleerd.
 28 mei: Roeland van de Werk (liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot raadsheer in Amsterdam. Daarom werden op 24 juni en 8 juli dat jaar tussentijdse verkiezingen gehouden in Zevenbergen. In de tweede stemronde werd van de Werk verslagen door Allard van der Borch van Verwolde (antirevolutionairen), die op 29 juli 1884 werd geïnstalleerd.
 21 juni: Charles Jean François Mirandolle (kappeynianen) overleed. Als gevolg hiervan werden op 15 en 29 juli dat jaar tussentijdse verkiezingen gehouden in Haarlem. In de tweede stemronde werd Jacob Duyvis (liberalen) verkozen, die op 15 september 1884 werd geïnstalleerd.

Zie ook 
 Samenstelling Tweede Kamer 1879-1883
 Samenstelling Tweede Kamer 1884-1886
 Kabinet-Heemskerk Azn.

1883-1884
Nederlandse politiek in 1883
Nederlandse politiek in 1884